De Gambrinus liga 1997/98 was het vijfde seizoen van het Tsjechisch nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 1 augustus 1997 en eindigde op 3 juni 1998. Het was het eerste seizoen waarbij de competitie de naam van een sponsor (het biermerk Gambrinus) droeg.

Stand 

1 AC Sparta Praag was in dit seizoen de titelverdediger.
2 FC Dukla en AFK Atlantic Lázně Bohdaneč waren in dit seizoen nieuwkomers, zij speelden in het voorgaande seizoen niet op het hoogste niveau van het Tsjechische voetbal.
3 FK Jablonec 97 was de winnaar van de Tsjechische beker van dit seizoen.

Topscorers 

13 doelpunten
  Horst Siegl (AC Sparta Praag)
12 doelpunten
  Vratislav Lokvenc (AC Sparta Praag)
11 doelpunten
  Pavel Pěnička (FK Jablonec 97)
  Petr Samec (FC Baník Ostrava)
10 doelpunten
  Pavel Holomek (FC Boby Brno)
  Radek Drulák (SK Sigma Olomouc)
9 doelpunten
  Ladislav Fujdiar (SK České Budějovice JČE)
  Rudolf Otepka (FC Dukla)
  Martin Prohászka (FC Kaučuk Opava)
8 doelpunten
  Martin Barbarič (FC Slovan Liberec)
  Richard Dostálek (FC Boby Brno)
  Alois Grussmann (FC Kaučuk Opava)
  Marek Kincl (FC Dukla)
  Michal Kolomazník (FC Boby Brno)

Tsjechie 1
1998